Różaniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Różaniec, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Różaniec, un village dans la voïvodie de Lublin
 Różaniec, un village du powiat de Braniewo dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Różaniec, un village du powiat de Pieniężno dans la voïvodie de Varmie-Mazurie